Appleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Appleton Township (Kansas)
 Appleton Township (Minnesota)
 Appleton Township (Missouri)